

Cinema 
 The Karate Kid, franchise cinematografica:
 Per vincere domani - The Karate Kid, film del 1984 di John Avildsen
 Karate Kid II - La storia continua..., film del 1986 di John Avildsen
 Karate Kid III - La sfida finale, film del 1989 di John Avildsen
 Karate Kid 4, film del 1994 di Christopher Cain
 The Karate Kid - La leggenda continua, film del 2010 di Harald Zwart

Altro 
The Karate Kid – videogioco del 1987
Karate Kid (The Karate Kid) – serie animata del 1989
Karate Kid – personaggio dei fumetti DC Comics